Masur peut faire référence à :

Patronyme
  (1901-1975), historien germano-américain ;
 Harold Q. Masur (1909-2005), écrivain américain de romans policiers ;
 , mathématicien américain ;
 Kurt Masur (1927-2015), chef d’orchestre allemand ; 
 Norbert Masur (1901-1971), personnalité germano-suédoise, connu pour avoir représenté la Suède au Congrès juif mondial ;
 Richard Masur (né en 1948), acteur américain ; 
 Wally Masur (né en 1963), joueur de tennis australien ;

Toponyme
 , village iranien, dans la province du Lorestan.

Voir aussi 
 .

Homonymie de patronyme